Александр Карпович Мезенцев () — судья Верховного суда Российской Федерации.

Биография 
Родился 8 апреля 1947 года в семье сельского учителя в селе Обанино Обанинского сельсовета Куртамышского района Курганской области.

В 1961 году семья переехала в г. Курган, где Мезенцев учился, работал на заводе «Кургансельмаш», откуда был призван в Советскую Армию. После армии вернулся на тот же завод, а затем поступил на очное отделение Свердловского юридического института.

В 1974 году окончил институт и 8 июля 1974 года был избран народным судьёй Курганского городского суда.

С января 1978 года, после реорганизации городских судов, продолжил работу судьёй Октябрьского районного народного суда г. Кургана.

С 25 мая 1980 года работал судьёй Курганского областного суда.

В 1989 году назначен заместителем председателя Курганского областного суда по уголовным делам.

23 июня 1994 года избран судьёй Верховного Суда Российской Федерации, где работал в Судебной коллегии по уголовным делам до отставки и ухода на пенсию по своему заявлению в феврале 2009 года.

Имеет высший квалификационный класс.

Награды 
 Звание «Заслуженный юрист РСФСР», 1988 год.
 Ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности.

Примечания 

Персоналии:Курган
Выпускники Уральского юридического университета
Судьи Верховного суда Российской Федерации